Axia ist:

 Axia (Etrurien), eine antike Stadt in Etrurien, heute bei Castel d’Asso westlich von Viterbo
 Axia (Têwo), eine Gemeinde in der chinesischen Provinz Gansu
 Axia (Gattung), eine Mottengattung
 Axia Award, eine Unternehmens-Auszeichnung für Nachhaltigkeit
 Perodua Axia, ein malaiischer Pkw